Гика:

 Гика — вельможный балканский род албанского происхождения.
 Гика, Владимир (1873—1954) — румынский католический священник.
 Гика, Григорий Александрович (1807—1857) — последний господарь Молдавского княжества.
 Гика, Иван Карлович (1756—?) — генерал-лейтенант, Смоленский военный губернатор.
 Гика, Иоан Григоре (1830—1881) — румынский политический, государственный, дипломатический и военный деятель, министр иностранных дел Княжества Румыния, министр национальной обороны, генерал.
 Гика, Томаш (род. 1993) — чешский хоккеист, нападающий.